Шапп () — французская фамилия. Известные носители:

 Шапп, Жан д’Отрош (1722—1769) — французский астроном и путешественник.
 Шапп, Клод (1763—1805) — французский механик, изобретатель одного из способов оптического телеграфа.